Club de Futbol Sala, nom adoptat per diversos clubs de futbol sala
 Canadian Forces Station, estació de control de l'exèrcit canadenc
 Síndrome de fatiga crònica (del seu nom en anglès Chronic Fatigue Syndrome), malaltia rara